Rotsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rotsjön (Gunnilbo socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun,  (8 ha)
Rotsjön (Kolsva socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (12,1 ha)
Rotsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (3,9 ha)
Rotsjön (Envikens socken, Dalarna), sjö i Bollnäs kommun, Falu kommun och Ovanåkers kommun,  (32,3 ha)
Rotsjön (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun,  (23,7 ha)
Rotsjön (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (73,4 ha)
Stora Rotsjön, sjö i Smedjebackens kommun,  (5,77 ha)
Västra Rotsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,38 km²)
Östra Rotsjön, sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,93 km²)
Rotsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (11,4 ha)
Mellerst-Rotsjön, sjö i Bergs kommun,  (29,2 ha)
Väster-Rotsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (27,8 ha)
Öster-Rotsjön, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (90,9 ha)
Väster-Rotsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (29 ha)
Öster-Rotsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (91,2 ha)
Rotsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (20,8 ha)
Rotsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (37 ha)

Se även
Juurakkojärvi
Rottjärn
Rotselet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn